Die Liste der Mannschaftskader der schweizerischen 1. Bundesliga im Schach 2009/10 enthält alle Spieler, die für die Schweizer Schachbundesliga 2009/10 gemeldet wurden.

Allgemeines 
Die acht teilnehmenden Vereine meldeten je 20 Spieler, die allerdings nicht alle zum Einsatz kamen. Basel BVB kam mit 11 eingesetzten Spielern aus, die meisten Spieler bot Lugano CS auf, nämlich 18. Insgesamt wurden in der Saison 2009/10 113 Spieler eingesetzt, von denen 16 alle Wettkämpfe mitspielten.

Gemeldet waren Spieler aus 11 Nationen, wobei ein Großteil der Ausländer aus den Nachbarländern Deutschland, Frankreich und Italien stammte.

Die höchste Punktausbeute erzielten Christoph Drechsler (Nimzowitsch Zürich), Florian Jenni und Kambez Nuri (beide ASK Winterthur) mit jeweils 5 Punkten aus 7 Partien. Mit Florian Bous (SV Wollishofen), Felix Csajka (Nimzowitsch Zürich), Felix Hindermann, Markus Alexander Kauch (beide Réti Zürich), Gilles Mirallès, Sophie Milliet, Gilles Terreaux (alle Valais) und Nico Georgiadis (ASK Winterthur) erreichten acht Spieler 100 %, kamen allerdings auf vergleichsweise wenige Einsätze. Terreaux spielte 4 Partien, Csajka und Bous je zwei, die übrigen genannten Spieler wurden je einmal eingesetzt.

Ältester Spieler der Saison war Stanislav Valencak (* 1932), der eine Partie für Niederrohrdorf spielte, jüngster Spieler war Nico Georgiadis (* 1996).

Legende 
Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2009); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2009), bei Spielern ohne Elozahl ist die Wertung aus der Führungsliste 4/2009 (veröffentlicht im Juli 2009) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2009; CRO = Kroatien, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, IRI = Iran, ITA = Italien, NAM = Namibia, SEY = Seychellen, SRB = Serbien, SUI = Schweiz
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Nimzowitsch Zürich

SV Wollishofen

Basel BVB

Lugano CS

Schachklub Réti Zürich

Valais

ASK Winterthur

Schachclub Niederrohrdorf

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung. Im Wettkampf zwischen Réti Zürich und Lugano CS wurden zwei Bretter von den Zürchern kampflos gewonnen, ohne dass diese für die Bretter einen Spieler nominieren mussten. Daher werden diese beiden kampflosen Siege auch in den Einzelbilanzen von Réti Zürich nicht berücksichtigt.

Weblinks 
 Kaderlisten beim Schweizerischen Schachbund (PDF; 168 kB)
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Einzelnachweise 

Wikipedia:Liste
Schachbundesliga (Schweiz)